Schmidt-Nielsen ist der Familienname folgender Personen:
 Johanne Schmidt-Nielsen (* 1984), dänische Politikerin der rot-grünen Enhedsliste
 Knut Schmidt-Nielsen (1915–2007), Physiologe und Ökologe